Perrierina är ett släkte av musslor. Perrierina ingår i familjen Cyamiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Perrierina